Маргарет Корт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Івонн Гулагонг з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (фінал)
  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Івонн Гулагонг (переможниця)
  Розмарі Казалс (2 коло)
  Вірджинія Вейд (4 коло)
  Ненсі Річі (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
  Гельга Мастгофф (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір